Sacha Weibel, né le  à Rapperswil, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière de dirigeant 
Il devient en 2010 directeur général du Lausanne HC.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
|1989-1990 || HC Uzwil || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|1991-1992 || HC Davos ||LNB ||7 || 2 || 3 || 5 || 4 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|1992-1993 ||HC Davos ||LNB ||3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|1995-1996 || SC Herisau ||LNB || 36 || 4 || 7 || 11 || 10 || 5 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
|1996-1997 || SC Herisau || LNB || 42 || 7 || 15 || 22 || 24 || 11 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|1997-1998 || SC Herisau || LNA   ||40 || 5 || 3 || 8 || 24 || 12 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
|1998-1999 || SC Herisau ||LNB ||37 || 4 || 14 || 18 || 22 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| rowspan=2| 2000-2001 || SC Herisau ||LNB || 39 || 11 || 17 || 28 || 40 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Lausanne HC ||LNB || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 17 || 4 || 8 || 12 || 10
|-
|2001-2002 || Lausanne HC ||LNA || 44 || 6 || 9 || 15 || 28 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2002-2003 || Lausanne HC ||LNA || 36 || 3 || 7 || 10 || 16 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|2003-2004 || Lausanne HC ||LNA || 48 || 3 || 3 || 6 || 20 || 8 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2004-2005 || Lausanne HC ||LNA || 44 || 5 || 8 || 13 || 16 || 17 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||HC Bâle || LNA || 8 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|HC Martigny ||LNB || 12 || 1 || 2 || 3 || 60 ||  ||  ||  ||  ||
|-

|220||22||30||52||108||42||3||7||10||28

|178||29||58||87||160||38||7||13||20||28

Notes et références 

Naissance en mai 1973 
Joueur du EHC Uzwil
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Martigny
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Herisau
Attaquant de hockey sur glace